Een overzicht van het onroerend erfgoed in de wijk Sint-Andries in de gemeente Antwerpen. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Antwerpen, Sint-Andries
 Sint-Andries